Алексе́й Ива́нович Ту́чин (род. 9 августа 1967, пос. Сапожок, Сапожковский район, Рязанская область, СССР — ум. 29 декабря 1999, Аргунское ущелье, Чечня, Россия, похоронен на родине, в пос. Сапожок Рязанской области) — майор спецназа ГРУ, участник Первой и Второй чеченских войн, Герой Российской Федерации (2000, посмертно). Офицер 16-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ. Именем Алексея Тучина названа одна из улиц в г. Грозный.

Биография 
Родился 9 августа 1967 года в семье школьной учительницы математики (впоследствии завуча и директора школы № 1) в рабочем посёлке Сапожок Рязанской области. Русский. В 1984 году окончил местную среднюю школу № 1 с золотой медалью, работал тренером в спортивной секции Сапожковской детско-юношеской спортивной школы (был неоднократным призёром и чемпионом области по лыжным гонкам и военно-спортивному многоборью).

В 1985 году призван в Вооружённые Силы СССР, поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое закончил в 1989 году (выпускник 3-й роты курсантов). Служил в Воздушно-десантных войсках и спецназе ГРУ в Прибалтике и в Новороссийске. Проходил службу в 97-м гвардейском воздушно-десантном полку с июля 1989 года по апрель 1998 года в должностях: командир парашютно-десантного взвода, заместитель командира парашютно-десантной роты — инструктор воздушно-десантной подготовки, командир парашютно-десантной роты, заместитель командира парашютно-десантного батальона.

Участник первой и второй чеченской войны.

С февраля по июнь 1999 года — помощник начальника оперативно-разведывательного отделения штаба 16 отдельной бригады спецназа, с июня по декабрь 1999 года — заместитель командира оперативного отделения спецназа по воздушно-десантной подготовке 16 отдельной бригады спецназа.

29 декабря 1999 года в Аргунском ущелье разведотряд под командованием майора Алексея Тучина обнаружил банду, в несколько раз превосходившую по численности разведчиков. Двигавшийся тремя группами разведотряд атаковали крупные силы, группы были изолированы друг от друга. Майор Тучин получил тяжелое ранение, но продолжал руководить боем, и поднял в атаку на противника свою группу, которая захватила господствующую высоту и прикрывала огнём остальные две группы, позволив тем самым и им прорваться к этой высоте и занять круговую оборону. В ходе трёхчасового боя майор Тучин получил второе ранение и истекал кровью, но продолжал руководить боем. Погиб Федосов кажется Александр. Тело Тучина вынес Пирожкин. Тело Федоса нёс Гусев. Несмотря на то, что отряд не потерял убитыми ни одного человека, число раненых росло, а боеприпасы стали заканчиваться. Надежда на подход подкрепления не оправдалась — по рации было получено сообщение, что выдвинутые на помощь мотострелковые подразделения сами попали в засаду прибудут не скоро. Тогда Алексей организовал успешный прорыв блокады, оставшись на высоте и прикрывая отход подчиненных, и был убит бандитами.

Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе майору Тучину Алексею Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) с вручением медали «Золотая звезда» (Медаль № 703 была вручена Полномочным Представителем Президента РФ в ЦФО Георгием Сергеевичем Полтавченко вдове погибшего 9 декабря 2000 года).

Награждён орденом Мужества и медалью «За отличие в военной службе».

Похоронен на родине 8 января 2000 года. Именем Героя названа школа № 1 в рабочем поселке Сапожок Рязанской области, в которой он учился. На здании школы установлена мемориальная доска.

Семья 
Мать — Тучина Нина Александровна; жена Надежда Николаевна Тучина;

Дочь – Софья

Примечания

Литература 
 Север А. Спецназ ГРУ. -М., «ЯУЗА», 2008.
 

Участники Первой чеченской войны
Погибшие в боях Второй чеченской войны
Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища